Грабске () — село и одноимённая община в районе Бардеёв Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1351 года.

География 
Село расположено в северной части края, вблизи государственной границы с Польшей, к северу от автодороги . Абсолютная высота — 466 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 10,91 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Грабске составляла 600 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Примечания 

Населённые пункты Словакии